Clarkton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clarkton (Missouri)
Clarkton (North Carolina)